Плесте́н-ле-Грев, Плестен-ле-Ґрев () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 160 км на північний захід від Ренна, 70 км на захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1717 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3561,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Плестен-ле-Грев на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт міста Плестен-ле-Грев

 сайт Туристичне бюро
 [ Розташування муніципалітету Плестен-ле-Грев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор